Ermita de San Lázaro puede hacer referencia a:

 Ermita de San Lázaro en la ciudad de Granada.
 Ermita de San Lázaro en la ciudad de Plasencia.
 Ermita de San Lázaro en la ciudad de Trujillo.
 Ermita de San Lázaro en la ciudad de Tunja, Colombia.